Габриэль Деккер ( ; 1821, Будапешт — 1855, Вена) — австрийский художник-портретист венгерского происхождения. Мастер парадного портрета.

Пользовался большой популярностью в столице Австрийской империи. Автор целого ряда талантливо выполненных портретов, в том числе детских. В своих работах очень реалистично передавал внешность и характер персоны изображаемого на полотне.

Умер в молодом возрасте.

Галерея

Ссылки 
 Artists Illustrating Boys' Fashions: Gabriel Decker (Austria, 1821-55)

Художники Австро-Венгрии
Художники-портретисты Австро-Венгрии